Кончак () — имя собственное.
 Кончак — половецкий хан.
 Кончак, Джон (род. 1963) — бывший американский профессиональный баскетболист.